Chiara Fancelli – dama italiana
 Chiarissimo Fancelli – scultore italiano
 Cosimo Fancelli – scultore italiano
 Luca Fancelli – architetto e scultore italiano
 Luciano Fancelli – fisarmonicista e compositore italiano
 Pietro Fancelli – pittore
 Giuseppe Fancelli – pittore italiano
 Giuseppe Fancelli – tenore italiano
 Petronio Fancelli – pittore